Jack Wilson (roeier) (1914-1997), Brits roeier
 Jack Wilson (bokser) (1918-1956), Amerikaans bokser
 Jack Wilson (ijshockeyspeler) (1939-2021), Amerikaans ijshockeyspeler
 Jack M. Wilson (1945), Amerikaans rector van de Universiteit van Massachusetts
 Jack Wilson (wielrenner) (1993), Iers wielrenner
 Jack Wilson (golfer) Australisch golfer
 Jack Wilson (acteur) Amerikaans acteur
 Jack Wilson (muzikant) Amerikaans muzikant